Pettus ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Pettus (1821–1907), US-amerikanischer Politiker
 John J. Pettus (1813–1867), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pettus (Arkansas)
 Pettus (Texas)
 Pettus (West Virginia)

Sonstiges:
 Pettus-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika